Колонија ел Параисо има више значења:

 Колонија ел Параисо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија ел Параисо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Параисо (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Параисо, Ел Вадо (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Параисо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Параисо (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Параисо (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ел Параисо, Колонија Висенте Гереро (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ел Параисо (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ел Параисо (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ел Параисо (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија ел Параисо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија ел Параисо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија ел Параисо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Колонија ел Параисо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику